est le titre de plusieurs œuvres :
 A Night to Remember, le titre original de La Nuit du Titanic, un livre sur le RMS Titanic, sorti en 1955 ;
 A Night to Remembe, le titre original de Atlantique, latitude 41°, un film adapté du livre, sorti en 1958 ;
 A Night to Remember, un album de Cyndi Lauper, sorti en 1989 ;
 A Night to Remember, une chanson du groupe Shalamar.